

Нью-Баффоло — місто, штат Мічиган
 Нью-Баффоло — місто, штат Пенсільванія